Zanabazar puede referirse a:
Öndör Gegeen Zanabazar, un líder espiritual, artista, escultor mongol, inventor de la escritura soyombo; o
Zanabazar junior, una especie de dinosaurio descubierto en Mongolia y llamado en honor al líder mencionado anteriormente.